Cal Llobet (Biscarri), masia d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Cal Llobet (Cervera), edifici de Cervera (Segarra)
 Cal Llobet (Florejacs), edifici de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
 Cal Llobet (Pinell de Solsonès), masia de Pinell de Solsonès (Solsonès)